Le Valli ima više značenja:
 Le Valli, Cremona
 Le Valli, Firenze
 Le Valli, Treviso